Het vlindereffect, een principe dat stelt dat kleine zaken binnen bepaalde gevoelige systemen grote gevolgen kunnen hebben. 
The Butterfly Effect (film), een Amerikaanse sciencefiction/dramafilm uit 2004.
The Butterfly Effect 2, het vervolg van de hierboven genoemde film.
The Butterfly Effect 3: Revelations, het vervolg van de hierboven genoemde films.
The Butterfly Effect (Moonspell), het vierde album van de gothic metal-band Moonspell.
The Butterfly Effect (band), Australische metalband